Esclaves peut faire référence à 
 Ceux qui sont soumis à l'esclavage.
 Un peuple amérindien du groupe Dene.
 Esclaves, film américain de Herbert J. Biberman sorti en 1969.